L'Alghero Chardonnay è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino con riflessi inizialmente verdognoli
odore: delicato, caratteristico, fruttato
sapore: sapido, asciutto, pieno e caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 543,2

Voci correlate 
Vino Alghero

Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay